Dorochin steht für:
 Igor Dorochin, deutsch-kasachischer Eishockeyspieler
 Wladimir Wassiljewitsch Dorochin, russischer Unternehmer